

Pessoas
Anne Morrow Lindbergh
Vic Morrow

Localidades
Morrow (Geórgia)
Morrow (Ohio)
Condado de Morrow

Outros
7904 Morrow

Desambiguação